Сања Мирза и Бруно Соарес су освојили турнир. У финалу су победили Абигејл Спирс и Сантијага Гонзалеза са 6:1, 2:6, [11:9].

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Резултати турнира на сајту -{itftennis.com}- 

Отворено првенство САД у тенису 2014.
Отворено првенство САД у тенису – мешовити парови